Výraz rekurzivní funkce má více významů:
 rekurzivní funkce (programování) – v programování metoda čili funkce, jež ve své definici volá samu sebe
 rekurzivní funkce (matematika) – pojem z teorie vyčíslitelnosti:
 primitivně rekurzivní funkce
 částečně rekurzivní funkce

Rekurze